De volgende plaatsen in Oekraïne:
Hrabove (Donetsk), een dorp in het rayon Sjachtarsk van de oblast Donetsk
Hrabove (Odessa), een dorp in het rayon Kodyma van de oblast Odessa
Hrabove (Sjatsk), een dorp in het rayon Sjatsk van de oblast Wolynië
Hrabove (Stara Vyzjivka), een dorp in het rayon Stara Vyzjivka van de oblast Wolynië

Zie ook 
Grabovo (doorverwijspagina)
Grabowo (doorverwijspagina)